Lektor (von lateinisch lector „Leser, Vorleser“) oder weiblich Lektorin steht für:

 Lektor, kurz für Verlagslektor
 Lektor (Universität), Dozent an Hochschulen
 Lektor (evangelisch), Vorleser im Gottesdienst
 Lektor (römischer Ritus), Vorleser im Gottesdienst
 Lektor oder lector, Lehrer in Klöstern, siehe Lesemeister

Siehe auch:
 Lektorat (Berufsbild)